Микаэ́ль Жан (; род. 6 сентября 1957 года в Порт-о-Пренсе, Гаити) — бывший генерал-губернатор Канады с 2005 года, сменила в этой должности Адриен Кларксон. Первый генерал-губернатор Канады с тёмным цветом кожи. До этого была журналисткой, ведущей «Радио Канада» и Канадской вещательной корпорации (CBC). Также являлась верховным главнокомандующим канадских вооружённых сил и исполняла королевские обязанности в отсутствие королевы. Официальное обращение: Её превосходительство достопочтенная Микаэль Жан.

Биография 
Родилась на острове Гаити, откуда бежала вместе с семьёй в 1968 году. Отец, о котором она длительное время ничего не знала, был философом, подвергался пыткам при диктатуре Дювалье и не мог видеться с семьёй в течение 30 лет. Семья Жан поселилась в Тетфорд-Майнс, провинция Квебек.

Микаэль обучалась в Монреальском университете, где получила степень бакалавра искусств по итальянскому и испанскому языкам и литературе. В 1984—1986 преподавала итальянский, в то же время подготовила и защитила магистерскую диссертацию по сравнительному литературоведению. Продолжила обучение в ряде университетов Италии. Полиглот: владеет гаитянским креольским, французским, английским, испанским и итальянским языками, также может читать по-португальски.

Одновременно с обучением работала в центре для женщин — жертв избиений с 1979 по 1987. Позднее помогала основать сеть убежищ для женщин и детей по всей Канаде, работала в организациях, содействующих иммигрантам. Замужем за режиссёром документальных фильмов Жаном-Даниэлем Лафоном (Jean-Daniel Lafond). Собственных детей у пары нет, удочерили девочку родом с Гаити по имени Мари-Эдан (Marie-Éden).

С конца 1980-х Микаэль Жан — успешная тележурналистка и автор документальных фильмов. С 2004 г. — ведущая собственного телешоу «Микаэль».

Будучи замужем за французом, подала заявку на французское гражданство, однако отказалась от заявки после назначения генерал-губернатором.

Открывала зимние Олимпийские игры 2010 года в Ванкувере.

С 1 января 2015 года по 2 января 2019 года являлась генеральным секретарём всемирной организации франкофонов.

Награды 
 Компаньон ордена Канады (2005).
 Орден Почёта (Армения, 07.04.2018).

Примечания

Ссылки 
 Governor General of Canada website
 Citizen Voices: Breaking Down Solitudes; Governor General’s blog and discussion forum site
 Direct link to the Governor-General’s blog
 Liberal Party of Canada: Biography of Michaëlle Jean
 Buckingham Palace statement on Queen’s approval of appointment
  La Quinzaine Éducation-Médias: Biographie de Michaëlle Jean
 Michaëlle Jean, by Stephen Azzi

Члены Тайного совета Королевы для Канады
Полиглоты
Политики XXI века
Почётные доктора Манитобского университета
Почётные доктора Университета Лаваля
Почётные доктора Университета Дэлхаузи
Почётные доктора Оттавского университета
Почётные доктора Альбертского университета
Почётные доктора Университета Макгилла
Афроканадцы
Женщины — генерал-губернаторы Канады